Propionsäure-n-butylester ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Carbonsäureester.

Vorkommen 
Die Verbindung kommt natürlich in Äpfeln, Aprikosen, Melonen und anderen Früchten vor.

Gewinnung und Darstellung 
Propionsäure-n-butylester (3) kann durch Reaktion von Propionsäure (1) und 1-Butanol (2) in Gegenwart von Schwefelsäure gewonnen werden.

Eigenschaften 
Propionsäure-n-butylester ist eine wenig flüchtige, entzündbare, farblose Flüssigkeit mit apfelähnlichem Geruch, die praktisch unlöslich in Wasser ist.

Verwendung 
Propionsäure-n-butylester wird als Geruchsstoff (z. B. Rumessenz) verwendet.

Sicherheitshinweise 
Die Dämpfe von Propionsäure-n-butylester können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch (Flammpunkt 38 °C, Zündtemperatur 425 °C) bilden.

Einzelnachweise 

Propionsäureester
Aromastoff (EU)